Рошфор може да се отнася за:
 Градове
 Рошфор (Белгия)
 Рошфор (Франция)
 Жан Рошфор (1930-2017), френски актьор
 Абатство Рошфор, манастир в Белгия
 Рошфор (бира)